У́лица Корни́цкого — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Улица названа именем Героя Советского Союза, младшего сержанта Корницкого Михаила Михайловича (1914—1943), командира отделения 1-го боевого участка морского десанта Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

 Улица Корницкого — улица в Геленджике Краснодарского края
 Улица Корницкого — улица в Краснодаре
 Улица Корницкого — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Улица Корницкого — улица в Горячем Ключе Краснодарского края